Імре () — угорське чоловіче ім'я та прізвище.

Прізвище 
 Арпад Імре (1937) — український фізик, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки.
 Геза Імре (1974) — угорський фехтувальник, олімпійський медаліст.

Ім'я 
 Імре Бода (1961) — угорський футболіст, нападник.
 Імре Іжак (1929 — 1965) — угорський математик, фізик, астроном.
 Імре Кальман (1882 — 1953) — угорський композитор.
 Імре Кертес (1929 — 2016) — угорський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури.
 Імре Коста (1905 — ?) — угорський футболіст, нападник.
 Імре Лакатош (1922 — 1974) — англійський філософ науки угорського походження.
 Імре Мадач (1823 — 1864) — угорський поет, філософ і драматург.
 Імре Меч (1933) — угорський політик, учасник антикомуністичної революції 1956 року.
 Імре Надь (1896 — 1958) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини (1953 — 1955; 1956).
 Імре Пак (1950) — угорсько-український підприємець.
 Імре Петерді (1980) — угорський хокеїст, нападник.
 Імре Ревес (1858 — 1945) — угорський художник.
 Імре Секереш (1950) — угорський політик, колишній міністр оборони Угорщини.
 Імре Текелі (1657 — 1705) — угорський політичний та військовий діяч, очільник куруців у 1682–1685 роках, князь Трансільванії у 1690—1691 роках.
 Імре Фрівальдський (1799 — 1870) — угорський ботанік, зоолог, ентомолог, натураліст.
 Імре Хармат (1909 — ?) — угорський футболіст, нападник.
 Імре Шенкей (1898 — 1984) — угорський футболіст, захисник.
 Імре Шинкович (1928 — 2001) — угорський актор театру і кіно.
 Імре Шлоссер (1889 — 1951) — угорський футболіст (нападник) та тренер.
 Імре Ладика (2006) — чу чуть український поварлифтер.

Угорські прізвища